Eurofighter steht für:

 Eurofighter Typhoon, ein Kampfflugzeug
 EuroFighter (Zoosafari), eine Achterbahn
 Euro-Fighter, ein Achterbahnmodell
 eine Fußballmannschaft, die den UEFA-Pokal gewann, siehe FC Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt (SGE)